Ceinture de Vénus peut faire référence à :

 Cestum veneris, une espèce appartenant à l'embranchement des Cténaires,
 La ceinture de Vénus, ou arche anticrépusculaire, un phénomène atmosphérique optique.

Homonymie en science